Наджем — фамилия. Известные носители:

 Наджем, Адам (род. 1995) — американский и афганский футболист.
 Наджем, Мари-Клод (род. 1971) — ливанская женщина-политик.